Demirören ist der Familienname folgender Personen:
 Erdoğan Demirören (* 1938), türkischer Unternehmer
 Yıldırım Demirören (* 1964), türkischer Fußballfunktionär und Unternehmer

Demirören bezeichnet:
 Demirören Holding, türkischer Mischkonzern